Кратер Франк () — небольшой ударный кратер в северо-западной части Залива Любви на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецко-американского физика Джеймса Франка (1882—1964) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1973 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Франк являются кратер Брюстер на северо-западе; кратер Рёмер на севере; кратеры Хилл и Кармайкл на юго-востоке и кратер Маральди на юге. На северо-востоке от кратера расположены Таврские горы; на юге пик Маральди. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 11,9 км, глубина 2600 м.

Кратер Франк имеет циркулярную чашеобразную форму с небольшим участком плоского дна. Вал четко очерчен, внутренний склон гладкий, с высоким альбедо. Высота вала над окружающей местностью достигает 450 м, объем кратера составляет приблизительно 70 км³. По морфологическим признакам кратер относится к типу BIO (по названию типичного представителя этого класса — кратера Био) и включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

До получения собственного наименования в 1973 г. кратер имел обозначение Рёмер K (в системе обозначений так называемых сателлитных кратеров, расположенных в окрестностях кратера, имеющего собственное наименование).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17.
 Кратер Франк на карте LAC-43.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны